Chevy Chase puede referirse a:

Lugares

Chevy Chase, un pueblo en el estado de Maryland.
Chevy Chase View es un pueblo en el estado de Maryland.
Chevy Chase Village, un pueblo en el estado de Maryland.
Chevy Chase Section Three es una villa en el condado de Montgomery, en el estado de Maryland.
Chevy Chase Section Five es una villa en estado de Maryland.
Chevy Chase, un lugar designado por el censo en el estado de Maryland.
Chevy Chase Heights, un lugar designado por el censo en el estado de Pensilvania.

Personas

Chevy Chase, actor estadounidense (1943 - )